AIAG steht für:

 Aluminium Industrie Aktiengesellschaft, siehe Alusuisse
 Automotive Industry Action Group

Abkürzung